Le mot familier peut renvoyer à :

Linguistique 
 Langage familier (ou registre familier)
 Tchèque familier

Croyance
 Familier, un animal accompagnant un sorcier ou une sorcière ou une entité imaginaire et invisible

Animaux 
 Bruant familier
 Corbeau familier
 Roselin familier
 Troglodyte familier
 Rouge-gorge familier

Voir aussi 
 L'Ombre familière, un court métrage en noir et blanc français réalisé par Maurice Pialat en 1958
 Génie familier ou familier, dans un jeu de rôle, un individu ou une créature qui suit fidèlement le personnage et l'aide dans ses pérégrinations